Сборная Азербайджана по футболу () — представляет Азербайджан на международных матчах по футболу. Управляющая организация — Ассоциация футбольных федераций Азербайджана.

По состоянию на 10 февраля 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 121-е место, а в рейтинге УЕФА на 19 ноября 2019 года — 26-е.

По состоянию на 5 января 2023 года сборная Азербайджана впервые в истории выиграла пять матчей подряд.

История

Предыстория 
Первые футбольные клубы начали создаваться в 1905 году. Эти команды в основном представляли крупные бакинские нефтепромышленные компании. К примеру, футболисты-любители, работавшие на промыслах в Балаханы, были известны во всём городе. Первый официальный чемпионат был проведён в Баку в 1911 году, победителем которого стала команда Английской нефтяной компании под названием «Британский Клуб». В 1912 году азербайджанская команда, составленная в основном из бакинских футболистов провела первую международную игру в Тбилиси, против команды «Сокол», в которой одержала победу со счётом 4:2.

История сборной 
В 1926 году в Баку состоялись три встречи футболистов Азербайджанской ССР и Персии, на которых победу одержали азербайджанские футболисты. В 1927 году сборная Азербайджана приняла участие на чемпионате Закавказья, проходившем в столице Грузинской ССР Тифлисе. На этом чемпионате команда сыграла вничью со сборной Грузинской ССР 1:1 и выиграла у сборной Армянской ССР 6:0. В 1929 году сборная Азербайджана провела ответные товарищеские матчи против сборной Персии в Тегеране, в которых одержала три крупные победы — 4:0, 4:1 и 11:0. В 1933 году команда Азербайджана становится победителем чемпионата профсоюзов Закавказья, проходившего в Тифлисе. Затем длительное время азербайджанские футболисты выступали за сборную СССР.

После обретения независимости в 1991 году, в марте 1992 года была создана АФФА — Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана. В период с 1992 по 1994 год команда провела 10 товарищеских матчей. В 1994 году АФФА была принята в УЕФА и ФИФА. В том же году сборная начала выступать в отборочных матчах к чемпионату Европы 1996. В 1996 году сборная начала выступать на отборочных матчах к чемпионату мира 1998. В этом же году на этом турнире сборная одержала первую в своей истории официальную победу (в матче против Швейцарии).

Тренеры сборной

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Джанни Де Бьязи для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Словакии (22 сентября 2022) и сборной Казахстана (25 сентября 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 25 сентября 2022 года:

Известные игроки 

Футболисты Азербайджана, выступавшие в различные годы за сборную СССР
 Сергей Крамаренко
 Анатолий Банишевский — 49 игр, 19 голов
 Виталий Шевченко — 13, 4
 Юрий Кузнецов — 5, 6
 Алекпер Мамедов — 4, 0
 Казбек Туаев — 3, 0
 Николай Смольников — 3, 0
 Эдуард Маркаров — 3, 0
 Игорь Пономарёв — 1, 0
 Александр Сёмин — 1, 0

Игроки сборной Азербайджана (с 1992 года)
 Тарлан Ахмедов
 Гурбан Гурбанов
 Дмитрий Крамаренко
 Вели Касумов
 Аслан Керимов
 Назим Сулейманов
 Махмуд Гурбанов
 Самир Алекперов
 Видади Рзаев
 Юнис Гусейнов
 Ариф Асадов
 Эмин Агаев
 Камран Агаев

Последние матчи 

 д — матч в Азербайджане
 г — матч на поле соперника
 н — матч на нейтральном поле
 МТ — международный турнир
 ТМ — товарищеский матч
 ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы
 ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира
 (пен) — гол забит с пенальти
 а/г — автогол
</div>

Ближайшие матчи 
Товарищеские матчи
 16 ноября 2022 —  (г)
 20 ноября 2022 —  (г)

  Первым указано число голов, забитых в ворота оппонента.

Статистика

Статистика матчей

Статистика игроков

Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную

Лучшие бомбардиры сборной Азербайджана

Участие в международных турнирах

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024 (отборочный турнир) 

 Команды расположены в соответствии с регламентом турнира

Состав сборной в 1992 году 
Первый состав национальной сборной после обретения независимости Азербайджаном в 1992 году:

См. также 
 
 Футбол в Азербайджане

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Азербайджан